Dawson har flere betydninger:

 Dawson – en tidligere guldgraverby i Yukon
 Dawson (månekrater) – et nedslagskrater på Månen

Se også 
 Dawson's Creek – en amerikansk tv-serie